Ма́роши () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Мароши, Адам (род. 1984) — венгерский пятиборец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года.
 Мароши, Каталин (род. 1979) — венгерская теннисистка.